Кайсара (Параиба) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. 
 Кайсара (Риу-Гранди-ду-Сул) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.